Termenul „Zell” se poate referi la:

 
 Zell (Mosel) (PLZ 56856)
 Zell unter Aichelberg (PLZ 73119)
 Zell am Harmersbach (PLZ 77736)
 Zell am Main (PLZ 97299) 
 Zell (Oberpfalz) (PLZ 93199)
 Zell im Fichtelgebirge (PLZ 95239)
 
 Bad Zell, Austria Superioară
 Zell am Moos, Austria Superioară
 Zell am Pettenfirst, Austria Superioară
 Zell am See, oraș și district în landul Salzburg
 Zell am Ziller, Tirol
 Zell an der Pram, Austria Superioară
 Zell (Carintia), Carintia
 
 Zell (Lucerna), comună în cantonul Lucerna
 Zell (Zürich), comună în cantonul Zürich

Toponime germane